Svetlana Koroleva (en russe: Светлана Королева), née le  à Petrozavodsk en RSFS de Russie, est un mannequin russe couronnée Miss Russie 2002 et Miss Europe 2002.

Notes et références 

Gagnante de Miss Russie
Mannequin femme russe
Naissance en février 1983
Naissance à Petrozavodsk
Naissance en RSFS de Russie
Gagnante de Miss Europe